Hard Core — дебютный студийный альбом рэпера Lil’ Kim, выпущенный в 1996 году. В записи приняли участие Jay-Z, Lil' Cease, The Notorious B.I.G., Junior M.A.F.I.A., Puff Daddy и Jermaine Dupri. Диск достиг 11-й строчки в чарте Billboard 200 и 3-й в хит-параде Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Hard Core на сайте Discogs

Дебютные альбомы 1996 года
Альбомы Lil’ Kim
Альбомы, спродюсированные Шоном Комбсом